TVC '15, een single van David Bowie
 TVC '28, een voetbalclub uit Tubbergen
 TVC Amstelveen, een Amstelveens samenwerkingsverband voor damesvolleybal
 TVC Breda, een voetbalclub uit Breda
 TVC '39, een voormalig voetbalclub opgegaan in TVC Breda
 TVC (onderwijs), 'Taakverdeling en Concentratie', benaming voor een onderwijshervorming door Deetman